Èutiques (; literalment, 'de bona fortuna', nom idèntic a Èutic, Eutiqui, Eutiquià i als patronímics Eutíquides i Eutiquíades) és el nom dels següents personatges:
 Èutiques de Constantinoble, prevere i abat de Constantinoble del  que va encapçalar el partit oposat a Nestori
 Èutiques (gramàtic), gramàtic grec de la llengua llatina
 Èutiques (orfebre), fill de Dioscúrides, gravador de joies
 Èutiques de Bitínia, escultor grec